No Angel – album di Dido del 1999
 No Angel – singolo di Birdy del 2013